Le Glay ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Le Glay (1814–1894), französischer Historiker und Romanist
 Marcel Le Glay (1920–1992), französischer Klassischer Archäologe und Epigraphiker